Дуго језеро може да се односи на:
 Дуго језеро, Русија
 Дуго језеро (Тверска област)
 Дуго језеро (Псковска област)
 Дуго језеро (Белорусија)